El nombre Fraile Muerto puede referirse a:
la localidad argentina de Bell Ville, antiguamente conocida como Fraile Muerto;
la batalla de Fraile Muerto, episodio bélico de la historia argentina;
la localidad uruguaya de Fraile Muerto en el departamento de Cerro Largo;
el municipio uruguayo de Fraile Muerto en el departamento de Cerro Largo;
el arroyo Fraile Muerto en el mismo departamento uruguayo.